Il singolare del torneo di tennis Taiwan Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Patricia Hy che ha battuto in finale Adriana Villagrán 6–7, 6–2, 6–3.

Teste di serie

 Helen Kelesi (quarti di finale)
 Mercedes Paz (secondo turno)
 Barbara Gerken (semifinali)
 Etsuko Inoue (primo turno)

 Carina Karlsson (primo turno)
 Neige Dias (primo turno)
 Vicki Nelson-Dunbar (primo turno)
 Helena Dahlstrom (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Taiwan Open 1986